

Населені пункти та їхні частини
 Натолін — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Натолін — село в гміні Осецьк Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Натолін — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Натолін — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Натолін — село в гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Натолін — село в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Натолін — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Натолін — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Натолін — частина міста Колюшки в Лодзькому-Східному повіті Лодзинського воєводства
 Натолін — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Натолін — частина села Стара Недзялка в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки